Garavini ist der Familienname folgender Personen:
 Giuliano Garavini (* 1976), italienischer Historiker 
 Laura Garavini (* 1966), deutsch-italienische Politikerin